Belleri – cognome italiano
 Manuel Belleri – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano